Серге́й Оле́гович Бачу́рин (род. 1953) — российский специалист в области органической химии и химии биологически активных веществ, академик РАН (2022).

Биография 
Родился 14 января 1953 года во Львове, УССР.

В 1975 году — окончил химический факультет МГУ.

В 1980 году — защитил кандидатскую, а в 1993 году — докторскую диссертацию, в 2003 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1981 года работает в Институте физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН), с 1986 года — заместитель директора по научной работе, с 2006 года по 2018 год — директор института. С 2019 года — научный руководитель ИФАВ РАН, заведующий отделом медицинской и биологической химии.  

В 2003 году — избран членом-корреспондентом РАН. В 2022 году избран академиком РАН.

Научная деятельность 
Специалист в области медицинской химии препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Ведет разработку методов направленного синтеза новых лекарственных соединений, в частности связанных с патологиями нервной системы. Является руководителем научного направления по созданию мультитаргетных соединений для лечения нейродегенеративных заболеваний (проект РНФ 14-23-00160).

Под его руководством синтезировано и исследовано более 1000 новых оригинальных соединений, автор оригинальной стратегии направленного поиска и оптимизации структур эффективных препаратов на основе комплексного использования современных нейросетевых компьютерных методов моделирования связи структура-активность и 3-мерного докинга биологически активных веществ на различные биомишени.

По результатам работ был выявлен и запатентован ряд новых соединений, а также разработан и внедряется в практику новый лекарственный препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Читает лекции в Учебно-научном центре медицинской химии ИФАВ РАН.

Научно-организатоская деятельность
 председатель Московского химического общества имени Д. И. Менделеева (с 2011 года);
 Член Президиума Правления Российского химического общества им. Д.И. Менделеева.
 Председатель Научного Совета РАН «Медицинская химия»;
 Председатель секции медицинской химии Российского химического общества;
 председатель Ученого совета Института физиологически активных веществ РАН;
 член Совета Европейской Федерации по Медицинской Химии (EFMC);
национальный представитель России в Отделении «Химия и здоровье человека» Международного Союза по чистой и прикладной химии (IUPAC) (до 2018г).
член редколлегии журналов "Molecules", «Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry», "Frontiers in Aging Neuroscience", "Research in Neurology: an International Journal", "Биоорганическая химия", «Известия Академии наук. Серия химическая»;

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели химического факультета МГУ